Esteban de Hungría puede hacer referencia a:

Esteban I de Hungría "el santo" o "el grande" (975-1038), último gran príncipe de los húngaros (997-1000) y primer rey de Hungría (1000-1038);
Esteban II de Hungría (1101-1131), rey de Hungría (1116-1131);
Esteban III de Hungría (1147-1172), rey de Hungría (1162-1163; 1165-1172);
Esteban IV de Hungría (1132-1165), rey de Hungría (1163-1165);
Esteban V de Hungría (1239-1272), rey de Hungría (1270-1272);
Esteban de Hungría  "el póstumo" (1236-1271), príncipe real húngaro;

Real Orden de San Esteban de Hungría, orden de caballería hospitalaria fundada en el siglo XII en honor al rey San Esteban I de Hungría.
Santa Corona húngara o Corona de san Esteban o Sacra Corona húngara, perteneció a Esteban I de Hungría, y es la única calificada como un "atributo sacro".